Второй Ахенский мир — мирный договор, окончивший войну за австрийское наследство. Предварительный мирный договор между Францией и Великобританией с Нидерландами был заключён 30 апреля 1748 года, после чего 18 октября того же года был подписан этими державами окончательный мирный договор, к которому 28 октября присоединилась и Австрия. По этому миру были подтверждены как все прежние мирные договоры (Бреславльский, Дрезденский и др.), так и Прагматическая Санкция (1713). По этому договору Англия, Франция и Испания остались при тех владениях, которые у них были до войны, так как первые две державы обменяли захваченные друг у друга в ходе войны Луисбург (в Северной Америке) и Мадрас (на полуострове Индостан). Нидерланды вышли из этой войны вновь сильно ослабленными вследствие целого ряда неудач на суше.

Ахенский мирный конгресс послужил прелюдией к Дипломатической революции 1756 года.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 1. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1835 — с. 5 (Аахенскіе мирные трактаты).

Ссылки 
 Текст договора Нидерландов и Великобритании с Испанией

Международные договоры Австрии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Испании
Международные договоры Нидерландов
Международные договоры Франции
Международные договоры Сардинии
Мирные договоры XVIII века
Война за австрийское наследство
Второй Ахенский мир
1748 год в Австрии
Договоры по алфавиту
Октябрь 1748 года